GG puede referirse a:
 Gigagramo (Gg).
 .gg, dominio de nivel superior geográfico para Guernsey.
 G (Metro de Nueva York), anteriormente llamada GG.
 GG Allin, cantante punk.
 GG Lupi, estrella en la constelación de Lupus.
 GG (Grundgesetz), sigla habitual para la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania.
 Shinobi (Game Gear), videojuego de la saga Shinobi.
 NProtect GameGuard, programa anti-trampas desarrollado por INCA Internet.
 Gobierno General.

                                                                                                                         
Siglas